Dudon de Saint-Quentin (965-1026) : chroniqueur normand ;
 Jacques Dudon (1951- ) : compositeur et luthier expérimental français ;
 Jean-François Pierre Dudon (1778-1857) : administrateur et homme politique français.

Homonymie de patronyme